Tori se poate referi la:

Diviziuni administrative 

 Tori, comună în Estonia
 Tori, comună în Mali

Localități 
 Tori, târgușor (nucleu urban) în Estonia
 Tori, sat în Estonia
 Tori, oraș în Mali